Mukōjima steht für:

 Mukōjima (Tokio), ein Stadtteil des Bezirks Sumida (ugs. Tokio; früher Bezirk Honjo der Stadt Tokio) in der Präfektur Tokio, Japan
 Mukōjima-ku, einen früheren Bezirk der ehemaligen Stadt Tokio (ugs. Tokio) in der Präfektur Tokio
 Mukōjima (Insel), eine Insel im Dorf Ogasawara in der Präfektur Tokio
 Mukojima, eine weitere Insel im Dorf Ogasawara in der Präfektur Tokio

Mukōjima ist der Familienname folgender Personen:

 Mitsuru Mukōjima (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Tatsuru Mukōjima (* 1966), japanischer Fußballspieler